Burke River ist der Name folgender Flüsse:

 Burke River (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River in Australien
 Burke River (Nepean River), Nebenfluss des Nepean River in Australien
 Burke River (Neuseeland)

Siehe auch:
 Little Burke River